Denumirea de Cerni Vrăh se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Cerni Vrăh, un sat în comuna Kameno, regiunea Burgas;
 Cerni Vrăh, un sat în comuna Vălcedrăm, regiunea Montana;
 Cerni Vrăh, un sat în comuna Smeadovo, regiunea Șumen.

Vezi și 
 Cerni (dezambiguizare)